Mueang Ratchaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ratchaburi, Thailanda, cu o populație de 183.528 de locuitori și o suprafață de 430,30 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 22 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 187 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ratchaburi